Le nom Rockingham peut désigner :

Angleterre
 Rockingham (Northamptonshire)

Australie
 Rockingham (Australie-Occidentale), un quartier de Perth en Australie.

États-Unis
 Rockingham (Caroline du Nord)
 Rockingham (Vermont)